Двадцать седьмой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран со 2 октября 1972 года по 6 мая 1973 года. Победителем четвёртый раз подряд стал ЦСКА.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 8 лучших прошлогодних команд и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, выбывала из турнира, занявшая предпоследнее место играла переходные матчи со второй командой первой лиги.
Спустя 13 лет «Крылья Советов» вновь завоевали медали первенства.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Владимир Петров (ЦСКА) – 49 очков (27+22)
Александр Мартынюк («Спартак» Москва) – 40 очков (22+18)
Владимир Шадрин («Спартак» Москва) – 39 очков (24+15)
Владимир Викулов (ЦСКА) – 38 очков (21+17)
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 37 очков (20+17)
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 36 очков (26+10)
Валентин Козин (« Химик» Воскресенск) – 36 очков (17+19)
Борис Михайлов (ЦСКА) – 34 очка (24+10)
Валерий Харламов (ЦСКА) – 34 очка (19+15)
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 33 очка (25+8)

Лучшие снайперы 
Владимир Петров (ЦСКА) – 27 шайб
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 26 шайб
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 25 шайб
Алексей Мишин («Торпедо» Горький) – 25 шайб
Борис Михайлов (ЦСКА) – 24 шайбы
Владимир Шадрин («Спартак» Москва) – 24 шайбы
Валентин Гуреев («Спартак» Москва) – 24 шайбы
Александр Мартынюк («Спартак» Москва) – 22 шайбы
Александр Голиков (« Химик» Воскресенск) – 22 шайбы
Пётр Андреев (СКА Ленинград) – 22 шайбы
Аркадий Рудаков («Автомобилист» Свердловск) – 22 шайбы

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 18-и лучших

10 лучших арбитров сезона 
(определяется Президиумом ФХ СССР)

 А. Захаров (Москва)
 В. Домбровский (Челябинск)
 Н. Резников (Москва) 
 В. Егоров (Челябинск) 
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 В. Никульцев (Москва) 
 В. Сорокин (Москва) 
 Н. Морозов (Москва) 
 Р. Сахаровский (Горький)
 Н. Хомутинников (Москва)

Факты чемпионата

Переходы 
 Состав «Спартака» пополнили игроки «Химика» Юрий Ляпкин и Александр Сапёлкин

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Спартака» с «Автомобилистом» – 16-1, «Химика» с «Автомобилистом» – 11-0, ЦСКА с «Автомобилистом» – 14-3, и «Трактором» – 16-5. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА с «Трактором» – 16-5, «Автомобилистом» – 14-3, и «Спартака» с «Автомобилистом» – 16-1. 
Наименее результативным стал матч «Крыльев Советов» с «Торпедо» – 1-1.

Переходные матчи 
Одержав победы в обеих играх (7 мая в Саратове и 12 мая в Челябинске), «Трактор» сохранил место в высшем дивизионе.

«Кристалл» Саратов - «Трактор» Челябинск – 2:3, 0:10.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй лиги и победителя, которого заменила худшая команда высшей лиги. Победитель получал право играть в высшей лиге, вторая команда – играть переходные матчи с предпоследней командой высшей лиги, две последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 9 октября по 30 марта.

Лучший бомбардир – Владимир Серняев («Динамо» Рига) - 45 шайб.

Класс «А». Вторая лига 
В связи с отказом двух клубов от участия, количество команд лиги уменьшилось до 26. Кроме двух последних команд первой лиги прошлого сезона (вместо победителей зон), и двух лучших команд класса «Б» (вместо худших команд зон), в дивизионе играли ещё три новые команды. Место чебаркульской  «Звезды» занял свердловский СКА. Омские «Локомотив» и «Каучук» объединились в команду «Химик». В связи с этим объединением появилось вакантное место, его было решено отдать новокузнецкому «Алюминщику» (4-е место в 3-й зоне класса «Б»).
Победители зон получали право играть в первой лиге, последние команды переходили в класс «Б».

Западная зона

Восточная зона 
Предыдущие три сезона две омские команды занимали, чередуясь, друг за другом 5-6, 3-4 и 7-8 места. Объединение команд позволило представителю Омска перейти в первую лигу.

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 38 до 27.

Предварительный этап 
Игры прошли в 3 зонах в 4 круга. Из двух зон по три лучшие команды выходили в финал, из дальневосточной выходила одна команда.

1-я зона

2-я зона 
Планировалось участие команды «Янтарь» Томск-7.

3-я зона

Финал 
Матчи прошли с 15 по 25 марта в Апатитах.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1972-73 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1972-1973
 http://www.hockeystars.ru/art1973.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1972 год в хоккее
1973 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1973 году
Чемпионаты СССР в 1972 году